Panteon či pantheon je slovo pocházející ze starořeckého Πάνθειον, pantheion („chrám všech bohů“) a πανθεῖος, pantheios („všech bohů“ nebo „společné všem bohům“), v přeneseném slova smyslu svatyně nejvýznamnějších hrdinů nebo osobností národa, Síň slávy či Slavín.

Náboženství 
 Panteon (náboženství) – soubor všech božstev určitého polyteistického náboženství
 jakýkoliv chrám zasvěcený všem bohům
 Pantheon – chrám v Římě, v antice zasvěcený všem bohům, od roku 609 dodnes křesťanský

Sekulární budovy

Ve světě 
 Panthéon de Paris – muzeum a pohřebiště významných osobností
 Place du Panthéon – sídlo Pařížské právnické fakulty a náměstí
 The Pantheon – zábavní místo v Londýně
 Panteon národního obrození – bulharský národní monument
 Moskevský panteon – nedokončený památník a hrobka
 Pantheon Theatre – divadlo v Vincennes v americkém státě Indiana
 Panteão Nacional – pohřebiště významných portugalských osobností
 Pantheon králů (Panteón de los Reyes) – pohřebiště španělských králů
 Pantheon Komitas – arménský hřbitov v Jerevanu
 Hřbitov u Kremelské zdi s Leninovým mauzoleem – pantheon SSSR

České a Slovenské panteony 
 Slavín v Tupadlech u Mělníka
 Slavín na Vyšehradském hřbitově
 Panteon Národního muzea v Praze
 Panteon – romanticky upravené pozůstatky skalního hradu na Malé Skále
 Slavín v Bratislavě